Babinac (Ivanska), een plaats in de Kroatische gemeente Ivanska
Babinac (Velika Pisanica), een plaats in de Kroatische gemeente Velika Pisanica